Авгуры:

 Авгуры — члены почётной древнеримской жреческой коллегии.
 Авгур — ирландский феникс.